Remetinec je lahko:
 Remetinec, Gradec (Hrvaška)
 Remetinec, Novi Marof (Hrvaška)